Хоризанте () — род растений семейства .

Распространение 
Встречаются в засушливых и жарких районах Северной и Южной Америки.

Ботаническое описание 
Однолетние или многолетние травы или кустарники. Стебли стелющиеся или прижатые.

Листья прикорневые и стеблевые, очерёдные, черешковые, линейные, обратноланцетные или лопатчатые.

Соцветия конечные, щитки или головки. Цветки от красных или жёлтых оттенков до белых. Прицветников 2 противоположных, иногда много. Обёртки 3―6-ребристые, трубчатые, цилиндрические, кувшинчатые или колокольчатые, когда открыты.

Плоды ― семянки, тёмно-коричневые или чёрные, горизонтальные или шаровидно-горизонтальные.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 64 вида:

Примечания

Ссылки 
 Хоризанте на agbina.com 

Гречишные
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки